Font de la Figuereta (Aramunt): font del terme del poble d'Aramunt, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Font de la Figuereta (la Pobla de Segur): font del terme de la vila i al terme municipal de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà
 Font de la Figuereta (Sant Martí de Canals): font del terme del poble de Sant Martí de Canals, pertanyent al terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà